Hälsohögskolan kan syfta på:

 Hälsohögskolan, Jönköping – en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping
 Hälsohögskolan, Stockholm – en tidigare skola i Stockholm